Ря́бцев — русская фамилия.

Носители фамилии

Рябцев 
 Рябцев, Александр — будучи часовым по танковому парку в ГСВГ открыл огонь по двум приблизившимся к объекту американским военным, смертельно ранив майора . Последняя смерть американского военного от рук советского военного в ходе Холодной войны, «последняя жертва Холодной войны».
 
 Рябцев, Антон Сергеевич (род. 1984) — белорусский футболист, защитник.
 Рябцев, Борис Иванович (1927—1964) — Герой Советского Союза.
 Рябцев, Валентин Васильевич — русский солист, народный артист России.
 Рябцев, Валерий Петрович (род. 1937) — советский и российский юрист, заслуженный юрист Российской Федерации.
 Рябцев, Василий Григорьевич (1924 — ?) — гвардии сержант РККА, полный кавалер ордена Славы.
 Рябцев, Витольд Романович (1928—2014) — советский военачальник, первый заместитель командующего ЗРВ Войск ПВО СССР, генерал-лейтенант.
 
 Рябцев, Владислав Вадимович (род. 1987) — российский гребец.
 Рябцев, Григорий Васильевич (1929—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Рябцев, Дмитрий Александрович (род. 1991) — белорусский футболист, тренер.
 Рябцов (Рябцев), Евгений Петрович (1880 — после 1919) — адвокат, киевский городской голова (1917—1919).
 Рябцев, Игорь Ильич (род. 1964) — российский физик, специалист в области квантовой информатики, член-корреспондент РАН (2016).
 Рябцев, Илья Николаевич (1904—1963) — советский государственный деятель, председатель Витебского облисполкома.
 Рябцев, Константин Иванович (1879—1919) — полковник русской армии.
 Рябцев, Михаил Евсеевич (1923—1989) — Герой Советского Союза.
 Рябцев, Олег Игоревич (род. 1994) — белорусский спортсмен.
 Рябцев, Роман Николаевич (род. 1970) — композитор и певец группы «Технология».
 Рябцев, Сергей (род. 1958) — американский музыкант российского происхождения.

Рябцева

См. также 
 Рябцов